Hengsbach ist ein Familienname:
 Franz Hengsbach (Maler) (1812–1883), deutscher Landschaftsmaler der Düsseldorfer Schule
 Franz Hengsbach (1910–1991), römisch-katholischer Priester, Theologe, Bischof und Kardinal
 Friedhelm Hengsbach (* 1937), katholischer Sozialethiker, Hochschullehrer
 Klemens Hengsbach (1857–1940), deutscher sozialdemokratischer Politiker
 Rainer Hengsbach-Parcham (eigentlich Rainer Hengsbach; 1950–2012), deutscher Lyriker und Schriftsteller

Hengsbach ist ein Ortsname:
 Hengsbach (Siegen), ehemaliger Ortsteil des Stadtteils Eiserfeld, Siegen, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Hengstbach
 Hengesbach